Valparaiso oder Valparaíso steht für

Ortschaften in Kanada:
 Valparaiso (Saskatchewan)

Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Valparaiso (Florida)
 Valparaiso (Indiana)
 Valparaiso (Nebraska)

Ortschaften in Lateinamerika:
 Valparaíso (Chimborazo), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Guano der ecuadorianischen Provinz Chimborazo
 Valparaíso (Pando), Ortschaft im Departamento Pando, Bolivien
 Valparaíso, Küstenstadt in der Provinz Valparaíso, Chile
 Valparaíso de Goiás, Gemeinde in Brasilien
 Valparaíso (Antioquia), Gemeinde in Kolumbien
 Valparaíso (Caquetá), Gemeinde in Kolumbien
 Valparaíso (Zacatecas) in Mexiko

Ortsteile der Gemeinde Campos del Paraíso in der Provinz Cuenca in Spanien:
 Valparaíso de Abajo
 Valparaíso de Arriba

Verwaltungseinheiten in Chile:
 Región de Valparaíso
 Provinz Valparaíso